Pittier ist der Familienname folgender Personen: 

 Henri Pittier alias „Henri François de Fabrega Pittier“ (1857–1950), Schweizer Naturforscher und Biologe
 Jacques-Michel Pittier (* 1955), Schweizer Schriftsteller
 Pierre-Marie Pittier, ehemaliger Schweizer Fußballspieler des FC Sion